Никола́й Моро́зов: 
 Морозов, Николай Андреевич (1925—1979) — полный кавалер ордена Славы, партизан.
 Морозов, Николай Аполлонович (1879—1937) — русский и советский военный деятель, репрессирован.
 Морозов, Николай Васильевич (1862—1925) — русский военный гидрограф и полярный исследователь.
 Морозов, Николай Георгиевич (1920—?) — советский борец, спортивный функционер.
 Морозов, Николай Давидович (1873—1931) — русский предприниматель, купец и промышленник.
 Морозов, Николай Ефимович (1929—2012) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Николай Иванович (род. 1947) — рабочий, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Морозов, Николай Николаевич (1916—1947) — Герой Советского Союза.